The Black Mask – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
The Black Mask – cortometraggio western del 1916 prodotto dalla Rancho Film Company
The Black Mask – film del 1935 diretto da Ralph Ince